Nils Sundell kan syfta på bland andra:

* Nils Sundell (1894–1980), svensk friidrottare (löpare)
 Nils Sundell (1892–1983), svensk jurist och ämbetsman